Die Baseball-Europameisterschaft 2016 war die 34. Europameisterschaft im Baseball. Sie wurde vom 9. bis zum 18. September 2016 im niederländischen Hoofddorp ausgetragen.

Insgesamt nahmen zwölf Mannschaften an diesem Turnier teil. In der Gruppenphase, die vom 9. bis 13. September ausgespielt wurde, gab es zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften. Die Finalrunde begann am 14. September mit dem Spiel um Platz Sieben. Ab 15. September wurden Abstiegs- und Finalrunde ausgespielt. Das Turnier endete am 18. September 2016 mit dem Finale der beiden besten Teams der Hauptrunde.

Sieger der EM 2014 und somit Titelverteidiger war Gastgeber und Rekordtitelträger Niederlande.

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifiziert waren 12 Mannschaften. Zum einen die zehn bestplatzierten der EM 2014 und zum anderen die Sieger der beiden "B"-Pool Qualifikationsturniere. Folgende Teams waren qualifiziert und wie dargestellt in die Gruppen A und B aufgeteilt:

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiel um Platz 7

Abstiegsrunde

Hauptrunde

Finale

Endstand

Weblinks 
 Spielplan auf der offiziellen Seite des Ausrichters
 Offizielle Seite des Europäischen Baseballverbandes

Einzelnachweise 

2016
Sportveranstaltung in Noord-Holland
Baseball 2016
Baseball (Niederlande)
Haarlemmermeer